Dale – nome proprio di persona inglese maschile e femminile

Geografia

Dale (o Dalekvam) – capoluogo del comune di Vaksdal
Dale i Sunnfjord – capoluogo del comune di Fjaler

Dale – città della Contea di Spencer, Indiana
Dale – borough della Contea di Cambria, Pennsylvania
Dale – città della Contea di Prince William, Virginia
Dale – città della Contea di Outagamie, Wisconsin

Persone

Dale
Alan Dale – attore neozelandese
Clamma Dale – attrice e soprano statunitense
David Dale – imprenditore britannico
Dick Dale – chitarrista e compositore statunitense
Dickie Dale – motociclista britannico
Henry Hallett Dale – neurologo britannico
Ian Anthony Dale – attore statunitense
James Badge Dale – attore statunitense
Jim Dale – attore, cantante, compositore e paroliere britannico
Johannes Dale – biatleta norvegese
Lilia Dale – ex attrice italiana
Tarjei Dale – calciatore norvegese
Thomas Dale – navigatore inglese
Virginia Dale – attrice e ballerina statunitense

Dalé
Maurice-Junior Dalé – calciatore francese

Musica
 Dale – album di Pitbull del 2015
 Dale – singolo di Chadia Rodríguez del 2018

Altro
Dale – cratere lunare
Dale – regno di Arda